Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1946 () проводился в городе Саскатун (провинция Саскачеван) c 4 по 7 марта 1946 года. Турнир проводился в 17-й раз. В провинции Саскачеван и городе Саскатун чемпионат проводился впервые.

После предыдущего чемпионата 1942 года из-за Второй мировой войны была сделана пауза в розыгрышах и чемпионаты в 1943—1945 годах не проводились. На этом чемпионате впервые подсчитывалось количество зрителей, общее количество посетивших матчи составило 22 тысячи. Впервые репортажи о матчах чемпионата транслировались по общенациональному канадскому радио, трансляции вела сеть радиостанций CBC Radio.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Billy Rose, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Северное Онтарио (скип Tom Ramsay), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Leo Johnson).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

На этом чемпионате впервые с чемпионата 1928 года после кругового этапа первое место с 7 победами и 2 поражениями разделили три команды. Между ними вместо обычного тай-брейка были проведены, как этап плей-офф, два дополнительных матча по «неполной» олимпийской системе: сначала две команды, отобранные по жребию, сыграли между собой полуфинал, а затем победитель полуфинала встретился в финале с третьей командой.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания 

1946
Спортивные соревнования в Саскатуне
Спорт в Канаде в 1946 году
Март 1946 года